Стегодо́новые (, от  — кровля и  — зуб, из-за гребней на коренных зубах) — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных, эндемичное для Африки и Азии известное от миоцена (15,97 млн лет назад) до позднего плейстоцена, при этом некоторые исследования показывают, что они выжили в голоцене в Китае (вплоть до 4,1 тысячи лет назад), хотя это оспаривается.

Таксономия 
Таксон был назван Осборном (1918). Он был отнесен к семейству мастодонты (Mammutoidea) Кэрроллом (1988), и перенесён в надсемейство Elephantoidea Ламбертом и Шошани (1998); и Elephantoidea Shoshani et al. (2006).

Классификация 
 † Стегодоны (Stegodon)
 † Stegolophodon

Примечания 

Вымершие хоботные
†